Ritter von Graf ist der Adelsname folgender Personen:

 Eduard Ritter von Graf (1854–1916), deutscher Generalleutnant 
 Johann Baptist Ritter von Graf (1798–1882), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Wilhelm Ritter von Graf (1881–1965), deutscher Architekt und Offizier, siehe Willy Graf